Vid, osjetilo
 Vid (Metković), jedno od 5 gradskih naselja Metkovića
 VID, ruska TV kuća
 Sv. Vid (razdvojba)
 Boćarski klub Vid